Le luth vulcain est un instrument de musique appartenant à l'univers de fiction de Star Trek et originaire de la planète Vulcain.

Spock joue régulièrement du luth vulcain à ses moments de détente. Il s'en sert parfois pour chanter ou pour accompagner d'autres membres de l'équipage, telle Uhura (voir Star Trek, la série classique : Charlie X).

Culture de Star Trek
Luth (organologie)